«Крива́я ли́ния» () — американский триллер с элементами ужасов 2015 года режиссёра Иэна Софтли с Джулианной Хаф и Тедди Сирсом в главных ролях.

Сюжет 
По вине автостопщика, спровоцировавшего аварию, молодая женщина оказывается в ловушке в собственном автомобиле.

В ролях 
 Джулианна Хаф — Мэллори Рутледж
 Тедди Сирс — Кристиан Лоутон
 Пенелопа Митчелл — Элла Рутледж
 Мэдалин Хорчер — Кэти Голдман
 Дрю Рауш — помощник шерифа
 Курт Брайант — отец Кэти

Ссылки